Tragédie de Khodynka, une des plus terribles bousculades de l'histoire, en  sur le champ de Khodynka, proche de Moscou, pendant les cérémonies accompagnant le couronnement de l'empereur Nicolas II de Russie.
 Khodynka Arena, un complexe sportif moscovite.